Die 1. Liga 1997 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 30. März 1997 und endete am 8. November 1997.

Modus 
Die 22 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Somit bestritt jedes Team 42 Spiele. In die reduzierte Oberste Division 1998 stieg dieses Jahr nur der Meister auf, während die letzten fünf Vereine in die drittklassige 2. Division abstiegen.

Teilnehmer 
Die drei Absteiger aus der Obersten Liga 1996
 Uralmasch Jekaterinburg
 FK Lada Toljatti-WAS 
 Energija Kamyschin 

Die 14 Vereine, die in der 1. Liga 1996 die Plätze 4 bis 17 belegten

 Gasowik-Gazprom Ischewsk
 Dynamo Stawropol
 Sarja Leninsk-Kusnezki
 Uralan Elista
 Sokol-PSD Saratow
 Spartak Naltschik
 Kuban Krasnodar
 Saturn Ramenskoje
 Lokomotive-Saturn Sankt Petersburg
 FK Neftechimik Nischnekamsk
 Torpedo Wolschski
 Lutsch Wladiwostok
 Druschba Maikop
 Lokomotive Tschita

sowie die fünf Aufsteiger der 2. Liga
 Metallurg Lipezk (Erster Zone West)
 Anschi Machatschkala (Zweiter Zone West)
 Lada-Grad Dimitrowgrad (Erster Zone Mitte)
 ZSK WWS-Kristall Smolensk (Zweiter Zone Mitte)
 Irtysch Omsk (Erster Zone Ost)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1997
1997